Jaborandi bezeichnet 

 Jaborandi (Bahia), eine Gemeinde in Brasilien
 Jaborandi (São Paulo), eine Gemeinde in Brasilien
 eine Pflanzengattung, siehe z. B. Paraguay-Jaborandi